

Cinéma 
 Blue Skies (Amour de gosses) est un film américain réalisé en 1929 par Alfred L. Werker ;
 Blue Skies est le titre original de La Mélodie du bonheur, film musical américain réalisé par Stuart Heisler en 1946 ;
 Blue Skies Yan yang tian, film hong-kongais réalisé en 1967 par Chun Hsieh ;

Télévision 
 Blue Skies est une série américaine diffusée en 1988.
 Blue Skies est une série américaine diffusée en 1994.
 Blue Skies est un téléfilm de Gary Halvorson diffusé en 2005.

Homonymie de titre